Christian Fussing er navnet på to danske arkitekter:

 Christian Fussing (1852-1907) (Johan Christian Fussing)
 Christian Fussing (1878-1930) (Johan Christian Fussing)